Giovani dell'Italia dei Valori  – associazione culturale giovanile legata al partito Italia dei Valori